Зерновой (Зерновое) — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области. Административный центр Зерновского сельского поселения.

География 
Посёлок Зерновой расположен примерно в 45 км к юго-западу от посёлка городского типа Дергачи. Ближайшие населённые пункты — посёлки Чабанский, Золотуха и Ильинка. Рядом с посёлком Зерновой река Ильинка впадает в Большой Узень.

История 
Поселок Зерновой был основан в 1954 году на целинной местности

Население

Примечания 

Населённые пункты Дергачёвского района (Саратовская область)